Ле-Салель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш
 Ле-Салель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лозер